

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 5 podstawowych
 Grójec – miasto 
 Grójec – część miasta Konin
 Grójec – część miasta Żywiec
 Grójec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo 
 Grójec – część wsi Potoczek  w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Potok Wielki
 Grójec – część wsi Tarnawa  w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Grójec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Czernice Borowe 
 Grójec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Ćmielów 
 Grójec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska

Inne 
 Grójec – krater na Marsie
 Grójec – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim
 Grójec – nieczynna stacja kolei wąskotorowej w Grójcu, w województwie mazowieckim

Zobacz też 
 Dekanat grójecki, Grójec Mały, Grójec Wielki, Grojec, Mazowsze Grójec, Obwód Grójec AK, Lądowisko Grójec-Kociszew
 Greiz, Groitzsch